San Mauro bezeichnet:

 San Mauro Castelverde, ein Ort in der italienischen Provinz Palermo
 San Mauro Cilento, ein Ort in der italienischen Provinz Salerno
 San Mauro di Saline, ein Ort in der italienischen Provinz Verona
 San Mauro Forte, ein Ort in der italienischen Provinz Matera
 San Mauro la Bruca, ein Ort in der italienischen Provinz Salerno  
 San Mauro Marchesato, ein Ort in der italienischen Provinz Crotone 
 San Mauro Pascoli, ein Ort in der italienischen Provinz Forlì-Cesena
 San Mauro Torinese, ein Ort in der italienischen Provinz Turin
 San Mauro Sorgono, eine Kapelle westlich des sardischen Ortes